Dreimann ist der Familienname folgender Personen:

 Ludger Dreimann (* 1959), deutscher Schauspieler und Regisseur 
 Theodor Dreimann (vor 1940–nach 1988), deutscher Kartograf und Historiker
 Wilhelm Dreimann (1904–1946), deutscher SS-Unterscharführer

Siehe auch:
 Dreymann
 Drei Männer